Robert Esnault-Pelterie – ingegnere aeronautico francese
Esnault-Pelterie – cratere lunare